Złote przeboje – album kompilacyjny grupy IRA
 Złote przeboje – album kompilacyjny grupy Lady Pank
 Złote przeboje – album kompilacyjny grupy Perfect
 Złote przeboje – album kompilacyjny grupy Universe
 Złote przeboje – album kompilacyjny Violetty Villas z 1996 roku
 Złote przeboje – album kompilacyjny Violetty Villas z 2000 roku

Zobacz też 
 Radio Złote Przeboje